Manic Depression – utwór Jimiego Hendrixa
Manic Depression – DVD zespołu Muse